Assunta Rakousko-Toskánská (Alix Ferdinandina Blanka Leopoldina Margarita Beatrix Josephina Raphaela Michaela Ignatia Philomena) (10. srpna 1902, Vídeň – 24. ledna 1993, San Antonio, Texas) byla rakouská arcivévodkyně a princezna toskánská pocházející z rodu Habsbursko-Lotrinského.

Život 
Byla osmé z deseti dětí arcivévody Leopolda Salvátora Toskánského a princezny Blanky Bourbonsko-Kastilské. Od roku 1918 žila rodina ve Španělsku. V Barceloně vstoupila do kláštera, kde přijala nižší zasvěcení. V letech španělské občanské války byl klášter přepaden a Assunta se poté dostala do Vídně. Zde se soudila spolu s některými sourozenci se svou ovdovělou matkou o svůj dědický podíl.

Manželství a potomci 
Roku 1939 se v Ouchy provdala za dr. Josefa Hopfingera, se kterým měla dvě dcery. Manželé se v roce 1950 rozvedli. Poté žila jako řádová sestra v San Antoniu v Texasu, kde také roku 1993 zemřela.
 Marie Teresa (* 5. prosince 1940)
 Julie Alžběta (* 30. října 1942)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Assunta Rakousko-Toskánská
Assunta
Assunta Rakousko-Toskánská
Assunta
Řeholnice
Narození v roce 1902
Narození 10. srpna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1993
Úmrtí 24. ledna
Úmrtí v San Antoniu
Ženy